Моонзунд:
 Моонзунд — пролив в Балтийском море между эстонским материковым берегом и Моонзундским архипелагом.
 «Моонзунд» — рыболовный траулер морозильно-консервный (супертраулер) типа «Моонзунд» (РТМКС, проект Атлантик 488).

Художественные произведения 
 «Моонзунд» — роман Валентина Пикуля, кульминацией которого является так называемое Моонзундское сражение.
 «Моонзунд» — фильм 1987 года, снятый по роману Валентина Пикуля.

См. также 
 Моонзундский архипелаг
  — название боевых операций по овладению или обороне Моонзундского архипелага.